Algorta hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Algorta,  un barrio del municipio vizcaíno de Guecho (España).
 Algorta (Matanzas),  un municipio de la provincia de Matanzas, Cuba.
 Algorta (Uruguay),  pueblo del departamento de Río Negro, Uruguay.

Además